Finisterre – przylądek i półwysep w Hiszpanii
 Finisterre – góry w Papui-Nowej Gwinei

Zobacz też 
 Finistère – departament we Francji